ar-Raqqah (med varierade stavningar som Raqqa, arabiska الرقة) är en stad vid floden Eufrats strand i nordcentrala Syrien. Den är administrativ huvudort för provinsen ar-Raqqah, och befolkningen uppgick till 220 488 invånare vid folkräkningen 2004. 

Mellan 2014 och 2017 var Raqqah ett starkt fäste och de facto-huvudstad för jihadiströrelsen Islamiska staten.

Terrängen runt Ar Raqqah är platt, och sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är Kassārah,  meter över havet,  km söder om Ar Raqqah. Trakten är tätbefolkad. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Orter i ar-Raqqah (provins)
Tentativa världsarv i Syrien